Löffelsterz steht für:
 Löffelsterz (Schonungen), ein Dorf bei Schonungen
 Löffelsterz (Reichshof), ein Dorf bei Reichshof
siehe auch Löffelstelz